Paperino e il serraglio mitologico (Mythological Menagerie) è una storia Disney scritta e disegnata da Don Rosa nel 1987, che vede Qui, Quo e Qua alle prese con delle classificazioni di animali guastate dal loro zio.

Trama 
Qui, Quo e Qua vogliono ottenere una medaglia in zoologia e Paperino confessa che egli da giovane studiava gli animali e, perciò, vuole aiutarli ma i nipotini (giustamente) dubitano della saggezza del loro zio. Per ottenere la medaglia avrebbero dovuto fare più avvistamenti possibili e Paperino, per mettere in difficoltà i ragazzi, fa sfilare animali stranissimi (come un gatto giallo con un corno) che riescono comunque a classificare, tranne l'ultimo, ovvero un cavallo furioso con incollate sopra varie pellicce, pesci e anche Paperino. Quando i nipotini tornano a casa, hanno il petto pieno di medaglie, mentre Paperino di cerotti.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Qui, Quo, Qua
Don Rosa